Бори́с Ха́рченко:
 Харченко, Борис Алексеевич (род. 1991) — украинский шахматист, международный гроссмейстер.
 Харченко, Борис Дмитриевич (1927—1985) — русский советский живописец.
 Харченко, Борис Тимофеевич (1929—2020) — советский и российский валторнист, музыкальный педагог, дирижёр, композитор.